San Luis (Arizona), població dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 San Luis (Colorado)
 San Luis (Nou Mèxic)
 San Luis (Lima), districte de la Província de Lima al Perú
 San Luis (Ancash), ciutat de la regió d'Ancash al Perú
 San Luis (Uruguai), poble de l'Uruguai al departament de Canelones
 San Luis Potosí, ciutat més gran i capital de l'estat mexicà homònim
 San Luis Obispo, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 San Luis (Argentina), ciutat argentina
 Província de San Luis, província de l'Argentina al centre-oest del país
 Estat de San Luis Potosí, estat de Mèxic a la regió centre-nord del país
 Tour de San Luis, competició ciclista per etapes anual a la província de San Luis (Argentina)